Boris Izaguirre – scrittore e conduttore televisivo venezuelano naturalizzato spagnolo
 Carlos Izaguirre – calciatore argentino
 Emilio Izaguirre – calciatore honduregno
 Júnior Izaguirre – calciatore honduregno